Мод Элизабет Олофссон (; ) — шведский политик. В 2001—2011 годах возглавляла Партию Центра.

Биография 
Родилась 9 августа 1955 года в  но её детство прошло а Хёгбине муниципалитете , Вестерноррланд. В политике с 1974 года омбудсмена молодёжной организации Центристской партии, в 1976 году была членом местного совета . С 1992 по 1994 год во время правоцентристского правительства Карла Бильдта, работала советником министра  в Министерстве труда. С 1996 года член Правления Центристской партии. С 1997 по 2001 работала управляющим директором сельского хозяйства и сельскохозяйственных обществ Hushållningssällskapet в Вестерботтене. 19 марта 2001 года избрана лидером партии, сменив . После выборов 2002 года первый с 1973 года подъём Центристской партии на выборах был приписан к так называемому «эффекту Мод».

Политические взгляды Олофссон связанны с традиционной позицией Центристской партии с упором на сельские районы Швеции и выживание сельских общин в сочетании с правоцентристской экономической политикой. Однако это было примечательно новой особенностью в истории Центристской партии, Олофссон охарактеризовала идеологию своей партии как социал-либерализм. Хотя иногда Центристская партия сотрудничала с правящими социал-демократами, при Олофссон партия выбрала явную оппозиционную роль, укрепив свой союз с либералами, христианскими демократами и Умеренной коалиционной партией.

Олофссон улучшила партию, сделав её более открытой для Евросоюза и . Участвовала в создании альянса «Alliansen».

Победив на выборах 2006 года фракция смогла сформировать новое правительство во главе с Фредриком Райнфельдтом. Олофссон назначили заместителем премьер-министра и министром предпринимательства и энергетики.

17 июня 2011 года Олофссон объявила о своём уходе с поста , 23 сентября 2011 года её преемником стала Анни Лёф. После выхода на пенсию она столкнулась с критикой после того, как стало известно, что шведская государственная энергетическая компания «» слишком много заплатила голландской компании «» в 2009 году, когда была ответственным министром.

С 2012 года председатель торговой ассоциации «».

Личная жизнь 
Мод Олофссон замужем за бывшим менеджером по персоналу муниципалитета Робертсфорс Рольфом Олофссоном (род. 1948). У пары есть трое детей. У Олофссон нет академического образования, только обучение в средней школе.

Награды 
 Почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (2007);
 Орден Заслуг перед Республикой Польша (2011).

Библиография 
 Rapport från kvinnoprojektet: Robertsfors kvinnor mot år 2000 (1992)
 Min dröm för Sverige (2006)
 Ett land av friherrinnor: mina rötter, värderingar och drömmar för Sverige:: (2010)
 Jag är den jag är (2014)

Примечания

Ссылки 

 Center Party 
 Swedish Parliament: Maud Olofsson 
 Maud Olofsson  на сайте парламента Швеции
 Maud Olofsson на Centerpartiet.net

Деятели феминизма Швеции
Женщины-политики Швеции
Лидеры Партии Центра (Швеция)